Café chantant – genere di spettacolo di varietà in voga in Francia e Italia tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento
 Café Chantant – film del 1953 diretto da Camillo Mastrocinque
 Café Chantant – album di Cristiano Malgioglio del 1986
 Café Chantant – album di Milva del 1994